Alfonso de Orleans-Borbón y Ferrara-Pignatelli (Santa Cruz de Tenerife, 2 de enero de 1968),  duque de Galliera, de la Casa de Orleans-Borbón. Fue piloto en las 24 Horas de Le Mans de 1994 y 1995. En su debut acabó cuarto en la clase GT2 con un Ferrari 348 del equipo Repsol Ferrari España. Es dueño y presidente del equipo de automovilismo deportivo Racing Engineering.

Trayectoria en el automovilismo 
Tras haber competido en karting de joven, Alfonso se desconectó del mundo del motor hasta que a mediados de los 90 se puso a buscar patrocinios para participar en el renovado Campeonato de España de Turismos, Repsol no aceptó esa oferta pero si le ofreció patrocinarle para participar en las 24 Horas de le Mans. Se hizo con un Ferrari 348 GT/C-LM y con los pilotos Tomás Saldaña y Andrés Vilariño, y con su cuarta posición en la categoría GT2 se convertían en el primer (y único hasta la fecha) trio de pilotos españoles en terminar las 24 horas.

En 1995 repetiría con un Porsche 911 GT2 de la escudería Kremer Racing, con Miguel Ángel de Castro sustituyendo a Andrés Vilariño. En esta ocasión no lograban terminar la prueba. Siguió como piloto de GTs en diversas pruebas internacionales con Kremer, hasta 1999, año en el que disputó la primera temporada del Campeonato de España de GT con un Porsche 911 GT3 también junto a Tomás Saldaña.

Racing Engineering 

Buscando patrocinadores para correr de nuevo en Le Mans, se le presentó de nuevo Repsol pero para correr con un equipo formado por personal español contando con la ayuda de Meycom. Nació así Racing Engineering para disputar aquellas 24 horas ya sin Alfonso como piloto pero realizando las labores de director del equipo. Tras 20 años en activo han logrado seis campeonatos de escuderías del Campeonato de España de Fórmula 3, uno de la World Series by Nissan y dos campeonatos de pilotos de la GP2 Series.

Vida personal 
Es hijo de Alonso de Orleans-Borbón y Parodi Delfino y de Emilia Ferrara-Pignatelli y bisnieto de Alfonso de Orleans,  duque de Galliera. 

Alfonso se casó con la belga Véronique Goeders, hija de Jean-Marie Goeders y Anne-Marie Victorine Grosjean, el 28 de marzo de 1994. Después de siete años de casados, se divorciaron en 2001. Tuvieron un hijo:

 Alonso Juan de Orleans-Borbón y Goeders (París, Francia, 15 de julio de 1994).

Ancestros

Resumen de trayectoria

Referencias

Véase también 
 Anexo:Pilotos españoles en las 24 Horas de Le Mans

Tinerfeños
Dinastía de Orleans
Duques de Galliera
Nobles de las Islas Canarias
Pilotos de automovilismo de España
Pilotos de las 24 Horas de Le Mans
Nacidos en Santa Cruz de Tenerife
Dueños de equipos de deportes de motor